Емісія (економіка) — вливання грошових коштів у грошовий потік (обіг).
 Емісія цінних паперів — первинне розміщення емітентом цінних 

 Фідуціарна емісія — випуск банками банкнот за умови часткового їх покриття золотом.